Cserszkij-hegyvonulat – hegység Oroszországban, Szibéria déli részén, a Bajkálontúlon
Cserszkij-hegylánc – hegység (hegylánc) Oroszországban, Északkelet-Szibériában
Cserszkij-hegy – hegy Oroszországban, a Bajkál-hegység legmagasabb hegye (2588 m)